Инженерная защита территорий — инженерная защита территорий от опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП), основывается на строительстве системы активных защитных сооружений от ОЭГП  и методов технической мелиорации грунтов для снижения опасности проявления ОЭГП.

Примечания

Литература 
Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. / Учебник.  – М., Высшая школа, 2000, 511 с.

Бондарик Г.К., Пендин В.В., Ярг Л.А. Инженерная геодинамика / Учебник.  – М., КДУ, 2007, 440 с.

Иванов И.П., Тржцинский Ю.Б. Инженерная геодинамика./ Учебник  – СПб, Наука, 2001, – 416 c.

Нормативная литература 
СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. – М., Госстрой СССР, 1985.

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. – М., 1986. 25 с.

СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. – М., Госстрой, 1992.

СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. – М., 2003.

СП 32-103-97. Проектирование морских берегозащитных сооружений. – М., 1998, 139 с.

Инженерная геология
Строительная инженерия